Közéleti Kávéház Szegeden
 Közéleti Kávéház Gyomaendrődön